Sami je lahko:

 Sami, ugrofinski narod
 Sami, moško osebno ime